

Geografia 
 Elster (Elbe) – frazione della città tedesca di Zahna-Elster
 Elster Bianco – fiume della Repubblica Ceca e della Germania
 Elster Nero – fiume della Germania, affluente dell'Elba

Persone 
 Julius Elster – fisico tedesco

Altri progetti